Evans Branch ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Evans Branch (Alabama), im Marion County
 Evans Branch (Arkansas), im Boone County
 Evans Branch (Kentucky)
 Evans Branch (Louisiana)
 Evans Branch (Missouri), im DeKalb County
 Evans Branch (North Carolina)
 Evans Branch (South Carolina)
 Evans Branch (Tennessee)
 Evans Branch (Texas), im Delta County